Heldring (geslacht)
Alexander Heldring (diplomaat)
Alexander Heldring (directeur Algemeen Handelsblad)
Balthasar Heldring (1839-1907), bankier en koopman
Ernst Heldring (1871-1954), bankier en lid Eerste Kamer
Hendrik Heldring (1649-1710), kapitein-luitenant der dragonders
Henriëtte Heldring (1883-1984), beeldend kunstenaar
Jérôme Heldring (1917-2013), columnist en oud-hoofdredacteur van de NRC
Johannes Carel Hendrik Heldring (1887-1962)
Margot Hudig-Heldring (1919-2006), beeldhouwster
Ottho Gerhard Heldring (1762-1841), predikant te Zevenaar
Ottho Gerhard Heldring (1804-1876), predikant, voorman van Het Réveil en auteur

Zie ook
Ottho Gerhard Heldringstichting, een particuliere justitiële jeugdinrichting.